Een oude munt van vijf shillings. Tot 1970 was de half-crown nog een veelvoorkomende munt.
Brits Kroonbezit
Huis Windsor